«Лемони Сникет»:

 Лемони Сникет — псевдоним американского писателя Дэниела Хэндлера, автора серии книг «33 несчастья».
 Лемони Сникет: 33 несчастья — американский фильм-сказка 2004 года, экранизация книжной серии «33 несчастья Лемони Сникета».
 Лемони Сникет: 33 несчастья —  компьютерная игра 2004 года, созданная по мотивам одноименного фильма с участием Джима Керри.
 Лемони Сникет: 33 несчастья — американский телесериал 2017 года, экранизация книжной серии «33 несчастья Лемони Сникета».